Фамилија Меза има више значења:

 Фамилија Меза, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Меза, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Меза, Ехидо Кампече Парсела Сијенто Сеис (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Меза, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Меза, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Меза, Колонија Сонора (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Меза, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Меза (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику